Stazione di Ōwada – stazione ferroviaria giapponese nella città di Kadoma
 Stazione di Ōwada – stazione ferroviaria giapponese nella città di Saitama